Gabrovica pri Črnem Kalu, in italiano Gabrovizza – frazione del comune di Capodistria
 Gabrovica pri Komnu, in italiano Gabrovizza – frazione del comune di Comeno